Решт — многозначный термин.
 Решт — город в Иране, центр остана Гилян.
  — шахрестан в Иране, в остане Гилян.